Zaleskie ist der Name dreier Orte und zweier Seen in Polen: 
Orte:
 in der Woiwodschaft Podlachien:
 Zaleskie (Juchnowiec Kościelny)
 Zaleskie (Sejny)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Zaleskie (Ustka) (Saleske, Kreis Stolp/Pommern)

Seen:
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Jezioro Zaleskie (Pojezierze Krajeńskie) (Petziner See, Kreis Flatow/Pommern)
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Jezioro Zaleskie (Wysoczyzna Świecka) (Salescher See, Kreis Schwetz/Westpreußen)